

Patronymie 
 Jacques Bureau (1860-1933), député fédéral Libéral canadien.
 Jacques Bureau (1912-2008), fondateur du Hot Club de France